Le Club Football Akbou plus couramment abrégé en CF Akbou, est un club de football algérien féminin fondé en 2010 et basé dans la ville d'Akbou, en Kabylie.

Il évolue présentement en première division du championnat d'Algérie lors de la saison 2022-2023.

Histoire 

En mars 2023, le CF Akbou est distingué, par la FIFA.

Palmarès

Rivalités 
Le CF Akbou dispute le derby face à l'autre club de la wilaya de Béjaïa, le FC Béjaia.

Notes et références 

Club féminin de football en Algérie
Club de football fondé en 2010
Wilaya de Béjaïa